BiH:
 Drugovići (Foča-Ustikolina, BiH), naselje u općini Foča-Ustikolina
 Drugovići (Gacko, BiH), naselje u općini Gacko
 Drugovići (Laktaši, BiH), naselje u općini Laktaši